Ястребовский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

 Россия
 Ястребовский сельсовет — Красноярский край, Ачинский район.
 Ястребовский сельсовет — Курская область, Мантуровский район.

 РСФСР
 Ястребовский сельсовет — Московская губерния, Вышегородская волость.
 Ястребовский сельсовет — Московская губерния, Шелковская волость.